Phước Tiến (Khánh Hòa), een phường van Nha Trang, provincie Khánh Hòa
 Phước Tiến (Ninh Thuận), een xã in district Bác Ái, provincie Ninh Thuận